Лига Паулиста 2013 (; официально — ) — 112-й сезон высшей профессиональной лиги штата Сан-Паулу.

Регламент 
Четыре лучшие команды получают право участвовать в Кубке Бразилии 2014 (если среди них есть клубы, которые заработали это право, выступая в чемпионате Бразилии, то их место передается 5-й команде и т. д.).

Первый этап 
В «Паулистао» участвуют 20 клубов, которые играют в один круг, где команды играют друг с другом один раз. После 19-ти туров 8 лучших команд проходят в четвертьфинал, а четыре худшие команды вылетают в Серию A2 2014.

В случае, если команды набирают одинаковое количество очков, лучшая команда определяется следующими критериями:
 Количество побед
 Разница забитых и пропущенных мячей
 Количество забитых мячей
 Количество красных карточек
 Количество жёлтых карточек
 Жребий

Четвертьфиналы 
8 лучших команд первого этапа будут поделены на 4 пары. Хозяин матчей будет определятся по результатам выступлений в предыдущих этапах, победитель выходит в полуфинал.

Полуфиналы 
4 команды, победившие в четвертьфинале, будут поделены на 2 пары, хозяин в которых определяется по результатам в предыдущих этапах, а победитель выходит в финал. В случае, если основное время матча завершится с равным счетом, победитель будет определён в серии пенальти.

Финалы 
2 команды, победившие в полуфинале, встретятся в финале и сыграют между собой два матча. Команда, имеющая лучший результат по сумме предыдущих этапов, проводит ответный матч дома. В случае, если по сумме двух матчей не удалось выявить победителя ни по количеству забитых мячей, ни по разнице забитых и пропущенных мячей, назначается серия пенальти.

Команды 

Источник Globo Esporte
 Примечания
1: Домашний стадион «Палмейраса» «Палестра Италия» был закрыт для реконструкции и строительства «Арены Палестра Италия», в связи с чем «Палмейрас» будет проводить свои матчи на «Пакаэмбу».
2: По официальным данным, стадион лейтенанта Каррисо в Пенаполисе имеет вместимость около 4000 зрителей, но для чемпионата у него появятся мобильные трибуны, чтобы увеличить вместимость до 15000 зрителей.

Первый этап

Матчи

Положение команд

Чемпионат провинции 
Как и в предыдущие годы будет проводится турнир, определяющий сильнейшую команду провинции, в котором принимают участие четыре лучшие команды среди клубов не из Сан-Паулу и кроме «Сантоса», не попавшие в полуфинал. Матчи будут проводиться по системе плей-офф, финал будет состоять из двух матчей. Команды, набравшие наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, играют матчи дома. Пары будут составлены по следующему принципу — 1-я команда играет с 4-й, 2-я — с 3-й.

 Участники

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Финал

Финальный этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт КБФ
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии

Спорт в Бразилии в 2013 году

Футбол в Южной Америке в 2013 году